Botryodiplodina är ett släkte av svampar. Botryodiplodina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Botryodiplodina